Brezovec (Prešov), een Slowaakse gemeente in de regio Prešov
Brezovec (Cirkulane), een plaats in de Sloveense gemeente Cirkulane
Brezovec (Lendava), een plaats in de Sloveense gemeente Lendava